Празьке дербі (), також називається Дербі празьких "S" (), футбольне дербі Праги між «Славією» та «Спартою». Історія протистояння двох команд ведеться з 1896 року і на даний час налічує понад 280 матчів.

Історія 
В 1892 році був заснований клуб «Славія» як спільнота велосипедистів, через рік з'явилася «Спарта». Футбольна секція у «Славії» з'явилася лише в січні 1896 року, у «Спарті» ж вона існувала з самого початку. Обидва клуби походять з празького району Виногради.

Перший футбольний матч між «Спартою» та «Славією» був зіграний 29 березня 1896 року на острові Імператорський луг. Зустріч завершилася безгольовою нічиєю, в якій був скасований гол «Спарти» через порушення правил.

Міжвоєнний період став епохою гегемонії «Славії» та «Спарти» у чемпіонаті Чехословаччини. Лише одного разу вони поступилися чемпіонським титулом іншій команді («Вікторії Жижков» в сезоні 1927/28).

Після закінчення Другої світової війни епоха домінування двох празьких команд закінчилася. З їх гегемонією було покінчено не тільки в країні, але і в Празі. У 1948 році був заснований армійський клуб «Дукла», що з 1956 по 1966 рік взяв 7 чемпіонських титулів. Якщо «Спарті» ще вдавалося вигравати чемпіонат, то «Славії» вже більше не підкорялася ця вершина. Однак Дербі празьких "S" залишалося головним у столиці. Тоді ж після встановлення соціалістичного режиму в Чехословаччині намітилося і соціальне розшарування серед уболівальників команд, якого до цього не було. «Спарта» стала командою, яку підтримував переважно пролетаріат, а «Славію» — інтелігенцією.

29 червня 1968 року під час Празької весни відбувся матч 75-річчя двох S. Політичний контекст перетворив цю зустріч двох непримиренних суперників у дружню, що закінчилась внічию 1:1.

Статистика

Чемпіонат Чехії

Кубок

Результати

Примітки

Посилання 
 Навколо світу за 60 дербі: "Спарта" - "Славія"

Футбольні дербі
Славія (футбольний клуб, Прага)